Der Parioli Challenger 1992 war ein Tennisturnier, das vom 30. März bis 5. April 1992 in Parioli stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1992 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1992
Tennisturnier in Rom